Пере́йра () — город, расположенный на западе Колумбии, основан в 1863 году. Административный центр департамента Рисаральда.

История 
До прихода европейцев территория современного города Перейра была населена представителями культуры Кимбайя, которые были известны благодаря производству изделий из золота.

Первое поселение испанцев появилось приблизительно в 1540 году. Конкистадоры Хорхе Робледо и Диего де Мендоса изначально образовали на месте Перейры город Картаго, который позднее — в 1691 году — «переехал» в другое место.

В 1816 году, после поражения армии Симона Боливара, на месте современной Перейры укрывались братья  и Мануэль Перейра. В 1863 году священник Антонио Ремиго Каньярте, который возглавлял караван в Картаго, принял решение основать в этом месте город, который назвал в честь Франсиско Перейры.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Перейра
 Русская страница о городе Перейра

Города Колумбии
Административные центры департаментов Колумбии
Рисаральда